После́дний прика́з:
 «Последний приказ» — немой фильм Джозефа фон Штернберга (1928).
 «» — вестерн американского режиссёра Фрэнка Ллойда (1955).
 «Последний Приказ» — фантастический роман американского писателя Тимоти Зана (1993).

См. также 
 «The Last Command» — альбом американской хеви-метал-группы W.A.S.P.